Pimelodidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Antennemeervallen 
 Pseudopimelodidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Antennemeervallen 
 Heptapteridae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Antennemeervallen 
 Borstelneus, een vis uit het Amazonegebied, uit de familie harnasmeervallen